Соглашение Сазонова — Палеолога представляет собой письмо министра иностранных дел Российской империи Сергея Сазонова от 26 апреля 1916 года послу Франции в России Морису Палеологу касательно Западной Армении и англо-французского соглашения Сайкса — Пико. Соглашение о передачи под протекторат России Западной Армении было предоставлено в обмен на согласие России с соглашением Сайкса-Пико. Соглашение имело место в первую годовщину подписания Лондонского мирного договора.

России были выделены вилайеты Эрзурум, Трапезунд, Битлис и Ван; большая часть территории которых к тому времени уже находилась под российским контролем (см. Кавказский фронт Первой мировой войны).

См. также 
 Лондонский договор (1915)
 Англо-франко-русское соглашение (1915)
 Соглашение Сайкса — Пико
 Кавказский фронт Первой мировой войны
 Формирование территории Российской империи

Литература 
 . Так же доступна для скачивания на сайте НЭБ.
 
 
 . Так же доступна для скачивания на сайте НЭБ
 The Allies and Armenia, 1915-18, Richard G. Hovannisian, Journal of Contemporary History, Vol. 3, No. 1 (Jan., 1968), pp. 145—168

Примечания 

Договоры Первой мировой войны
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры о территориальных изменениях
Османская империя в Первой мировой войне
Империализм
Франция в Первой мировой войне
1916 год в России
Соглашение Сайкса-Пико
Российско-французские отношения